Афганский поход Красной армии (1929) — спецоперация Красной армии, направленная на поддержание свергнутого правительства Афганистана.
 Афганский поход Красной армии (1930) — спецоперация командования САВО по уничтожению баз басмачей на территории Афганистана.